Черёмушкинский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Черёмушкинский сельсовет — в Залесовском районе Алтайского края.
 Черёмушкинский сельсовет — в Балахтинском районе Красноярского края.
 Черёмушкинский сельсовет — в Лебяжьевском районе Курганской области.